Severische dynastie, een dynastie van Romeinse keizers die aan de macht was van 193 tot 235
Severi (stam), een stam die in de vroege middeleeuwen in het huidige noorden van Bulgarije woonde
Francesco Severi, een Italiaans wiskundige
Severi (naam), een Finse voornaam